Morse is een communicatiecode, bestaande uit met tussenpozen uitgezonden signalen, die letters, leestekens en cijfers representeren. 'Morse' kan ook verwijzen naar:

Personen 
 Philip McCord Morse, een Amerikaans natuurkundige (1903-1985)
 Frank Morse (1921-1994), Amerikaans politicus en diplomaat
 Samuel Morse, een Amerikaans uitvinder en kunstschilder
 Neal Morse, een Amerikaans zanger en multi-instrumentalist
 Steve Morse, een Amerikaans componist en gitarist
 Robert Morse (1931-2022), Amerikaans acteur

Plaatsen  
 Morse (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Morse (Louisiana), een dorp in de Amerikaanse staat Louisiana

Fictieve personen  
 Inspector Morse, een Britse televisieserie (1987-2000)
 Endeavour Morse, een Britse televisieserie, prequel van Inspector Morse